К'ініч-Чуваах-К'ак' ((16 вересня 706 — 723)— (ахав) царства Попо' у 708—723 роках.

Життєпис 
Був сином ахава К'ініч-Б'аакналь-Чаака. Народився в день 9.13.14.12.14, 11 Іш 12 Сак (16 вересня 706 року). Після смерті батька у 708 році стає царем Його інтронізація відбулася 9.13.16.16.18, 9 Ец'наб 6 Муваан (28 листопада 708 року). Церемонією керували люди з найближчого оточення його попередника, ах к'ухуун К'елєн-Хіш, який почав своє служіння ще при Йукноом-Пуваль-Вайвалі, і йахавк'ак' (головний військовик) Ах-Ч'анаах. Фактично ці сановники здійснювали керування за малолітнього царя.

У 711 році держава зазнала атаки баакульських військ, втім Ах-Ч'анаах відбив ворожий наступ, завдавши в день 9.13.19.13.3, 13 Ак'баль 16 Яш (30 серпня 711 року) військам баакульцям на чолі із К'ініч-К'ан-Хой-Читамом II. Після цього було підкорено долину Окосінго.

В день 9.14.5.0.0, 12 Ахав 8 К'анк'ін (8 листопада 716 року) відбулася церемонія п'ятиріччя К'ініч-Чуваах-К'ака, якого керував К'елєн-Хіш. В день 9.14.5.8.4, 7 К'ан 7 Соц' (21 квітня 717 року) К'елен-Хіш помер, пам'ять про нього була увічнена на меморіальному вівтарі, Монументі 165. Після його смерті провідні позиції в царстві займав йахавк'ак' Ах-Ч'анаах.

З нагоди середини к'атуна 9.14.10.0.0, 5 Ахав 3 Мак (13 жовтня 721 року) К'ініч-Чуваах-К'ак' встановив меморіальний вівтар (монумент 110). У 723 році він помер, втім точна дата невідома. Владу успадкував зведений брат К'ініч-Іч'аак-Чапаат.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008, Р. 183—184

Царі Тоніни